Натуральне число 1563
 1563 рік до нашої ери
 1563 рік нашої ери